Pourquoi Pas oder Pourquoi-Pas ? () steht für:

geographische Objekte:
 Pourquoi-Pas-Gletscher, Gletscher im Wilkesland, Antarktika
 Pourquoi-Pas-Insel, Insel vor dem Grahamland, Antarktika
 Pourquoi Pas Point, Landspitze des Wilkeslands, Antarktika

Schiffe:
 Pourquoi-Pas ? (Schiff, 1893), Kutter
 Pourquoi-Pas ? (Schiff, 1896), Holz-Schoner
 Pourquoi-Pas ? (Schiff, 1897), Eisen-Schoner mit einer Dampfmaschine
 Pourquoi-Pas ? (Schiff, 1908), Dreimastbark mit Dampfantrieb
 Pourquoi-Pas ? (Schiff, 1974), Motorsegler aus der Jongert-Zwalker-Baureihe
 Pourquoi Pas ? (Schiff, 2005), französisches Forschungsschiff

Sonstiges:
 Pourquoi pas!, Originaltitel von Warum nicht!, französischer Film von Coline Serreau (1977)